Leto I Atryda
 Leto II Atryda